Никола́й Михайлович Петухо́в:
 Петухов, Николай Михайлович (1912—?) — полный кавалер ордена Славы.
 Петухов, Николай Михайлович (1792—1868) — российский государственный деятель, тайный советник.